Goll steht für:
 Goll (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Goll (Gemeinde Anras), Ortschaft der Gemeinde Anras, Bezirk Lienz, Tirol
 Bankhaus Johann Goll & Söhne, ehemaliges Bankhaus in Frankfurt am Main

Goll ist der Name folgender keltischer mythologischen Figuren:
 Goll mac Duilb
 Goll mac Morna

Siehe auch:
 Gol
 Göll (Begriffsklärung)